, in der Sprache der   genannt, ist ein Kap im  der Region  auf der Nordinsel von Neuseeland.

Geographie 
  befindet sich an der Nordwestspitze der  , 95 km nordwestlich von , der nächsten größeren Stadt im  und der Halbinsel. 6,5 km südwestlich liegt   und rund 34 km östlich das , mit der Spitze nach Osten ausgerichtet.

Knapp 1000 m nordwestlich des Kaps erstreckt sich über gut einen Quadratkilometer die , eine Untiefe, bei der der Betrachter bei manchen Wettersituationen durch die Brechung der Wellen den Eindruck bekommen kann, als wenn das Meer an dieser Stelle kochen würde. Die Untiefe wird in der Sprache der  „“ genannt, was in etwa mit „Tidenriss des Strudels von “ übersetzt werden kann.

Zu erreichen ist das Kap über den , der auf dem Parkplatz von dem Eingang zum Kap seinen nördlichen Endpunkt findet.

Tasmansee / Pazifischer Ozean 
In der Verlängerung des   nach Norden vereinigen sich die westlich des Kaps liegende Tasmansee und der nördlich und östlich des Kaps erstreckenden Pazifische Ozean. Für die  treffen  von Westen, das männliche Prinzip verkörpernd, und  von Osten, das weibliche Prinzip verkörpernd, am   aufeinander und symbolisieren damit die Entstehung des Lebens.

Mythologische Bedeutung von Cape Reinga 
In der Mythologie der  besitzt   eine besondere Bedeutung. Es wird erzählt, dass sich über das Kap und die Untiefe von  die Seelen der Verstorbenen auf die Suche nach dem Gipfel  der Insel  (Three Kings Islands) begeben und sich von dort aus, nach einem letzten Blick zurück in Richtung  (Neuseeland), aufmachen auf ihren letzten Weg nach , dem Ort ihrer Ahnen.

Um die Bedeutung des Ortes für die  den Besuchern des Kaps zu verdeutlichen, wurde am Zugang zum Kap ein Eingangstor errichtet. Sobald ein Besucher den Eingang erreicht, ertönen mystische Klänge, die akustisch die Seelenwanderung verdeutlichen und den Ort für Besucher als einen heiligen Ort erkennbar machen sollen. Auf dem dann folgenden Weg zum    erklären weitere Info-Tafeln etwas zur Mythologie des Ortes und zur umgebenden Natur.

Cape Reinga Lighthouse 
Das    wurde im Jahr 1941 errichtet und ersetzte damit das   , das zwischen 1879 und 1940 rund 7 km weiter westlich in Betrieb war. Vollautomatisiert, verrichtet der Leuchtturm heute seinen Dienst und ist mit der Aussicht auf die Weiten des Ozeans eine Touristenattraktion am Kap. Ein Hinweisschild vor dem Leuchtturm zeigt die Entfernung wichtiger geographischer Ort und Städte an.

Fotogalerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Reinga
Reinga
Geographie (Region Northland)